Diminutivo del nome Michele.

Persone 

 Michelucci – cognome italiano
 Alfio Michelucci – calciatore italiano, di ruolo difensore.
 Giovanni Michelucci- architetto italiano, progettò la stazione di Firenze Santa Maria Novella e la Chiesa dell'Autostrada del Sole.
 Roberto Michelucci – violinista italiano.

Enti 
 Fondazione Giovanni Michelucci – fondazione attiva dagli anni '80 per la ricerca in campo urbanistico, dell'architettura moderna e dell'habitat sociale.